Sanmann ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Sanmann (1927–2008), deutscher Volkswirtschaftler
 Jürgen Sanmann (1935–2016), deutscher Fußballspieler